Heinatz ist der Familienname folgender Personen:

 Gundula Heinatz (* 1969), Schachspielerin
 Thomas Heinatz, Schachspieler

Siehe auch:
 Heynatz